Штакельберг, Фёдор
* Штакельберг, Фёдор Максимович — барон, полковник Литовского уланского полка, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).
 Штакельберг, Фёдор Фёдорович (1825—1899) — российский государственный деятель и правовед, сенатор, действительный тайный советник.